Een verkeersweg:
 N475 (Frankrijk)
 N475 (Nederland), zie Provinciale weg 475

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing